Женская национальная сборная Италии по футболу () представляет Италию на международной арене женского футбола. Команда контролируется Итальянской федерацией футбола.

Сборная принимала участие в трёх чемпионатах мира (в 1991, 1999 и 2019 годах). Лучший результат — четвертьфинал (6-е место из 12) на чемпионате мира 1991 года. Сборная также сыграла в двух финалах чемпионата Европы (в 1993 и 1997 годах), уступив в обоих. Наибольшее количество матчей за сборную сыграла Патриция Панико — 196 матчей; лучшие бомбардиры сборной — Патриция Панико и Элизабетта Виньото (обе по 107 мячей). Главный тренер команды — Мелина Бертолини, назначенная на эту должность в 2017 году; действующий капитан сборной — защитник «Ювентуса» Сара Гама.

По состоянию на 16 апреля 2021 года сборная занимает 15-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, а в рейтинге УЕФА — 8-е.

История 
Женская сборная Италии сыграла свой первый матч 23 февраля 1968 года в городе Виареджо против Чехословакии, но тогда ещё не было итальянской федерации женского футбола, которая появилась 11 марта того же года в том же городе.

Сборная выступала практически во всех футбольных женских турнирах, но успеха она не смогла добиться ни в одном из них. Только в чемпионате Европы в 1993 и 1997 годах итальянки смогли дойти до финала и проиграли Норвегии и Германии соответственно.

Текущие турниры

Чемпионат Европы 2022. Квалификация

Чемпионат Европы 2022 

Жеребьевка матчей финальной стадии турнира пройдёт 21 октября 2021 года в Манчестере.

Чемпионат мира 2023. Квалификация

Последние результаты и предстоящие матчи

2020 год

2021 год

Тренерский штаб 
.

Тренеры сборной

Состав сборной 
Следующие игроки были включены в состав сборной на Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2022.

История выступления на международных турнирах 
 Чемпион   Финалист   3-е место   4-е место или Полуфинал

Участие в чемпионатах мира

Участие в чемпионатах Европы

Примечания 

Италия
Сборная Италии по футболу
Женский футбол в Италии